Сен-Грегуа́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-1 Ле-Сегала. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81253.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 80 км северо-восточнее Тулузы, в 10 км к востоку от Альби.

На юге коммуны протекает река Тарн.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 449 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 277 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 218 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 218 активных работали 205 человек (111 мужчин и 94 женщины), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 59 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-де-Каюзаге (XIII век). Исторический памятник с 1972 года.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн